Orde van de Ronde Tafel, legendarische ridders rond koning Arthur
 Tafelrond, bouwwerk in Leuven
 De Tafelronde, Vlaamse literaire kring
Nederlandsche Tafelronde, een internationale organisatie bestaande uit lokale Tafels

Zie ook 

 Rondetafelconferentie, conferentie tussen gelijkwaardige partijen
 Rondetafelgesprek, gesprek tussen gelijkwaardige partijen